|-
|(112501)||2002 PT15|| align=right|17,5|| align=right|2,349|| align=right|0,197|| align=right|2,31|| align=right|3,600||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112502)||2002 PA18|| align=right|16,5|| align=right|2,651|| align=right|0,095|| align=right|1,25|| align=right|4,315||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112503)||2002 PU18|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,047|| align=right|4,32|| align=right|4,577||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112504)||2002 PT19|| align=right|16,6|| align=right|2,534|| align=right|0,107|| align=right|1,94|| align=right|4,033||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112505)||2002 PM21|| align=right|16,4|| align=right|2,693|| align=right|0,110|| align=right|3,13|| align=right|4,418||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112506)||2002 PV21|| align=right|16,5|| align=right|2,706|| align=right|0,146|| align=right|4,66|| align=right|4,450||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112507)||2002 PE22|| align=right|14,4|| align=right|3,003|| align=right|0,064|| align=right|8,14|| align=right|5,203||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112508)||2002 PF22|| align=right|16,5|| align=right|2,607|| align=right|0,097|| align=right|2,35|| align=right|4,209||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112509)||2002 PV22|| align=right|14,7|| align=right|3,133|| align=right|0,109|| align=right|3,52|| align=right|5,544||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112510)||2002 PO23|| align=right|16,9|| align=right|2,478|| align=right|0,173|| align=right|1,86|| align=right|3,901||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112511)||2002 PP24|| align=right|16,3|| align=right|2,719|| align=right|0,014|| align=right|6,39|| align=right|4,482||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112512)||2002 PV24|| align=right|16,4|| align=right|2,378|| align=right|0,220|| align=right|3,19|| align=right|3,667||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112513)||2002 PA25|| align=right|16,4|| align=right|2,342|| align=right|0,175|| align=right|2,39|| align=right|3,583||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112514)||2002 PA26|| align=right|15,8|| align=right|2,717|| align=right|0,037|| align=right|6,34|| align=right|4,479||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112515)||2002 PC26|| align=right|16,1|| align=right|2,236|| align=right|0,068|| align=right|2,22|| align=right|3,342||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112516)||2002 PG26|| align=right|14,8|| align=right|3,057|| align=right|0,111|| align=right|8,76|| align=right|5,344||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112517)||2002 PT27|| align=right|16,4|| align=right|2,607|| align=right|0,192|| align=right|0,75|| align=right|4,208||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112518)||2002 PG28|| align=right|15,9|| align=right|2,515|| align=right|0,104|| align=right|1,16|| align=right|3,988||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112519)||2002 PL28|| align=right|15,2|| align=right|2,758|| align=right|0,070|| align=right|2,71|| align=right|4,579||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112520)||2002 PD29|| align=right|15,9|| align=right|2,944|| align=right|0,081|| align=right|3,57|| align=right|5,050||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112521)||2002 PK29|| align=right|16,9|| align=right|2,401|| align=right|0,068|| align=right|3,62|| align=right|3,719||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112522)||2002 PA30|| align=right|14,6|| align=right|3,122|| align=right|0,105|| align=right|5,77|| align=right|5,516||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112523)||2002 PF30|| align=right|16,7|| align=right|2,359|| align=right|0,138|| align=right|2,52|| align=right|3,622||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112524)||2002 PS30|| align=right|16,2|| align=right|2,354|| align=right|0,102|| align=right|5,77|| align=right|3,612||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112525)||2002 PQ31|| align=right|15,2|| align=right|3,202|| align=right|0,131|| align=right|7,10|| align=right|5,729||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112526)||2002 PJ32|| align=right|15,1|| align=right|2,985|| align=right|0,098|| align=right|2,42|| align=right|5,157||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112527)||2002 PJ33|| align=right|15,3|| align=right|2,686|| align=right|0,054|| align=right|10,12|| align=right|4,401||MBA||5. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(112528)||2002 PF35|| align=right|15,5|| align=right|3,116|| align=right|0,172|| align=right|2,40|| align=right|5,499||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112529)||2002 PR35|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,142|| align=right|7,02|| align=right|3,694||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112530)||2002 PH36|| align=right|15,7|| align=right|2,737|| align=right|0,051|| align=right|3,85|| align=right|4,528||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112531)||2002 PK36|| align=right|15,6|| align=right|2,725|| align=right|0,060|| align=right|6,62|| align=right|4,498||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112532)||2002 PY37|| align=right|16,7|| align=right|2,450|| align=right|0,099|| align=right|6,32|| align=right|3,834||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112533)||2002 PC38|| align=right|17,3|| align=right|2,322|| align=right|0,169|| align=right|2,83|| align=right|3,538||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112534)||2002 PG38|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,145|| align=right|7,01|| align=right|3,457||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112535)||2002 PQ38|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,167|| align=right|1,95|| align=right|3,763||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112536)||2002 PS38|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,088|| align=right|4,38|| align=right|5,605||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112537)||2002 PK39|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,084|| align=right|5,36|| align=right|4,261||MBA||7. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112538)||2002 PU39|| align=right|14,9|| align=right|3,164|| align=right|0,179|| align=right|7,03|| align=right|5,627||MBA||7. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112539)||2002 PB40|| align=right|14,4|| align=right|3,229|| align=right|0,170|| align=right|4,96|| align=right|5,803||MBA||8. srpna 2002||Emerald Lane||L. Ball
|-
|(112540)||2002 PE40|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,149|| align=right|2,43|| align=right|3,786||MBA||10. srpna 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112541)||2002 PL40|| align=right|15,2|| align=right|2,349|| align=right|0,250|| align=right|22,89|| align=right|3,599||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112542)||2002 PN40|| align=right|16,4|| align=right|1,994|| align=right|0,061|| align=right|16,85|| align=right|2,815||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112543)||2002 PP41|| align=right|16,4|| align=right|2,321|| align=right|0,248|| align=right|3,62|| align=right|3,536||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112544)||2002 PY41|| align=right|16,5|| align=right|2,307|| align=right|0,255|| align=right|2,82|| align=right|3,504||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112545)||2002 PD42|| align=right|13,8|| align=right|3,150|| align=right|0,259|| align=right|11,60|| align=right|5,590||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112546)||2002 PF42|| align=right|14,0|| align=right|3,226|| align=right|0,132|| align=right|6,71|| align=right|5,794||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112547)||2002 PK42|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,297|| align=right|10,78|| align=right|3,760||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112548)||2002 PL42|| align=right|16,5|| align=right|2,204|| align=right|0,246|| align=right|4,90|| align=right|3,271||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112549)||2002 PZ42|| align=right|16,1|| align=right|2,278|| align=right|0,134|| align=right|4,44|| align=right|3,437||MBA||11. srpna 2002||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(112550)||2002 PY43|| align=right|16,3|| align=right|2,387|| align=right|0,194|| align=right|2,23|| align=right|3,686||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112551)||2002 PA44|| align=right|15,9|| align=right|2,376|| align=right|0,208|| align=right|2,00|| align=right|3,661||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112552)||2002 PB44|| align=right|16,8|| align=right|2,403|| align=right|0,254|| align=right|0,20|| align=right|3,724||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112553)||2002 PK44|| align=right|14,1|| align=right|3,980|| align=right|0,253|| align=right|3,65|| align=right|7,940||HLD||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112554)||2002 PP44|| align=right|15,2|| align=right|2,695|| align=right|0,155|| align=right|6,14|| align=right|4,424||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112555)||2002 PF45|| align=right|16,1|| align=right|2,214|| align=right|0,159|| align=right|4,94|| align=right|3,293||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112556)||2002 PD46|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,254|| align=right|15,16|| align=right|4,134||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112557)||2002 PE46|| align=right|15,9|| align=right|2,296|| align=right|0,232|| align=right|6,17|| align=right|3,479||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112558)||2002 PS46|| align=right|15,7|| align=right|2,362|| align=right|0,205|| align=right|3,81|| align=right|3,630||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112559)||2002 PB47|| align=right|14,9|| align=right|3,104|| align=right|0,092|| align=right|9,09|| align=right|5,467||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112560)||2002 PD47|| align=right|13,9|| align=right|2,957|| align=right|0,146|| align=right|10,32|| align=right|5,085||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112561)||2002 PM47|| align=right|14,5|| align=right|2,971|| align=right|0,071|| align=right|8,88|| align=right|5,119||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112562)||2002 PA48|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,100|| align=right|10,92|| align=right|4,687||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112563)||2002 PC48|| align=right|14,4|| align=right|3,142|| align=right|0,038|| align=right|11,15|| align=right|5,569||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112564)||2002 PZ49|| align=right|15,0|| align=right|2,707|| align=right|0,333|| align=right|3,41|| align=right|4,452||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112565)||2002 PA50|| align=right|15,5|| align=right|2,542|| align=right|0,321|| align=right|4,55|| align=right|4,052||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112566)||2002 PE50|| align=right|15,6|| align=right|2,341|| align=right|0,247|| align=right|6,62|| align=right|3,582||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112567)||2002 PL50|| align=right|16,9|| align=right|2,297|| align=right|0,231|| align=right|12,63|| align=right|3,480||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112568)||2002 PR50|| align=right|15,9|| align=right|2,541|| align=right|0,208|| align=right|4,72|| align=right|4,049||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112569)||2002 PS50|| align=right|15,8|| align=right|2,731|| align=right|0,200|| align=right|10,44|| align=right|4,512||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112570)||2002 PV50|| align=right|15,5|| align=right|2,568|| align=right|0,225|| align=right|4,52|| align=right|4,116||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112571)||2002 PX50|| align=right|14,7|| align=right|2,736|| align=right|0,169|| align=right|13,49|| align=right|4,525||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112572)||2002 PO51|| align=right|15,1|| align=right|3,022|| align=right|0,081|| align=right|12,76|| align=right|5,251||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112573)||2002 PU51|| align=right|14,5|| align=right|3,086|| align=right|0,108|| align=right|5,32|| align=right|5,421||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112574)||2002 PW51|| align=right|16,5|| align=right|2,390|| align=right|0,106|| align=right|2,77|| align=right|3,694||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112575)||2002 PH52|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,152|| align=right|0,93|| align=right|3,691||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112576)||2002 PY52|| align=right|16,1|| align=right|2,700|| align=right|0,071|| align=right|4,27|| align=right|4,436||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112577)||2002 PA53|| align=right|15,2|| align=right|3,106|| align=right|0,096|| align=right|9,84|| align=right|5,474||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112578)||2002 PN54|| align=right|13,5|| align=right|3,120|| align=right|0,166|| align=right|20,96|| align=right|5,511||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112579)||2002 PT54|| align=right|16,2|| align=right|2,351|| align=right|0,179|| align=right|5,98|| align=right|3,605||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112580)||2002 PV54|| align=right|16,2|| align=right|2,332|| align=right|0,205|| align=right|5,40|| align=right|3,561||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112581)||2002 PY54|| align=right|16,2|| align=right|2,455|| align=right|0,183|| align=right|2,22|| align=right|3,845||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112582)||2002 PZ54|| align=right|15,1|| align=right|3,154|| align=right|0,234|| align=right|2,82|| align=right|5,602||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112583)||2002 PT55|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,224|| align=right|4,58|| align=right|3,365||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112584)||2002 PY55|| align=right|14,5|| align=right|2,949|| align=right|0,069|| align=right|10,90|| align=right|5,063||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112585)||2002 PD56|| align=right|15,7|| align=right|2,438|| align=right|0,127|| align=right|6,13|| align=right|3,806||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112586)||2002 PS56|| align=right|13,2|| align=right|3,954|| align=right|0,200|| align=right|14,58|| align=right|7,862||HLD||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112587)||2002 PU56|| align=right|15,3|| align=right|2,781|| align=right|0,182|| align=right|5,36|| align=right|4,636||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112588)||2002 PB57|| align=right|15,1|| align=right|2,971|| align=right|0,167|| align=right|1,66|| align=right|5,121||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112589)||2002 PD57|| align=right|15,7|| align=right|2,602|| align=right|0,171|| align=right|3,42|| align=right|4,197||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112590)||2002 PJ57|| align=right|14,7|| align=right|2,991|| align=right|0,099|| align=right|10,19|| align=right|5,173||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112591)||2002 PK57|| align=right|14,6|| align=right|2,719|| align=right|0,209|| align=right|14,56|| align=right|4,483||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112592)||2002 PP57|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,148|| align=right|6,24|| align=right|3,549||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112593)||2002 PS57|| align=right|16,5|| align=right|2,347|| align=right|0,252|| align=right|4,90|| align=right|3,594||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112594)||2002 PQ58|| align=right|15,8|| align=right|2,381|| align=right|0,196|| align=right|1,33|| align=right|3,674||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112595)||2002 PR58|| align=right|14,3|| align=right|3,177|| align=right|0,122|| align=right|8,77|| align=right|5,662||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112596)||2002 PZ58|| align=right|15,2|| align=right|2,697|| align=right|0,092|| align=right|3,45|| align=right|4,428||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112597)||2002 PA59|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,123|| align=right|1,89|| align=right|3,617||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112598)||2002 PE59|| align=right|16,2|| align=right|2,276|| align=right|0,258|| align=right|6,66|| align=right|3,434||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112599)||2002 PQ59|| align=right|15,0|| align=right|2,653|| align=right|0,196|| align=right|13,92|| align=right|4,321||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112600)||2002 PJ60|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,164|| align=right|13,54|| align=right|4,167||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112601)||2002 PN60|| align=right|15,7|| align=right|2,395|| align=right|0,164|| align=right|3,21|| align=right|3,707||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112602)||2002 PP60|| align=right|14,8|| align=right|2,668|| align=right|0,196|| align=right|12,56|| align=right|4,357||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112603)||2002 PW60|| align=right|16,3|| align=right|2,238|| align=right|0,144|| align=right|7,24|| align=right|3,348||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112604)||2002 PX60|| align=right|16,2|| align=right|2,369|| align=right|0,223|| align=right|3,35|| align=right|3,646||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112605)||2002 PZ60|| align=right|15,6|| align=right|2,358|| align=right|0,155|| align=right|5,73|| align=right|3,620||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112606)||2002 PL61|| align=right|16,6|| align=right|2,330|| align=right|0,133|| align=right|7,11|| align=right|3,556||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112607)||2002 PT62|| align=right|16,0|| align=right|2,760|| align=right|0,113|| align=right|4,24|| align=right|4,586||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112608)||2002 PC63|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,025|| align=right|15,39|| align=right|4,139||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112609)||2002 PE63|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,080|| align=right|5,66|| align=right|3,730||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112610)||2002 PE64|| align=right|15,6|| align=right|2,516|| align=right|0,038|| align=right|3,28|| align=right|3,990||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112611)||2002 PQ64|| align=right|16,9|| align=right|2,259|| align=right|0,107|| align=right|4,03|| align=right|3,395||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112612)||2002 PX64|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,109|| align=right|24,93|| align=right|5,634||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112613)||2002 PL65|| align=right|15,2|| align=right|2,575|| align=right|0,102|| align=right|14,77|| align=right|4,131||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112614)||2002 PM67|| align=right|15,7|| align=right|2,712|| align=right|0,060|| align=right|5,29|| align=right|4,465||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112615)||2002 PW67|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,119|| align=right|2,84|| align=right|3,729||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112616)||2002 PD68|| align=right|15,6|| align=right|2,606|| align=right|0,074|| align=right|3,90|| align=right|4,205||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112617)||2002 PW69|| align=right|15,0|| align=right|2,375|| align=right|0,224|| align=right|12,12|| align=right|3,660||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112618)||2002 PZ69|| align=right|15,3|| align=right|2,473|| align=right|0,220|| align=right|11,59|| align=right|3,888||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112619)||2002 PR70|| align=right|14,9|| align=right|3,112|| align=right|0,086|| align=right|11,29|| align=right|5,489||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112620)||2002 PT70|| align=right|14,6|| align=right|2,686|| align=right|0,167|| align=right|17,17|| align=right|4,402||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112621)||2002 PV70|| align=right|15,1|| align=right|2,801|| align=right|0,170|| align=right|8,39|| align=right|4,688||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112622)||2002 PY70|| align=right|14,3|| align=right|3,013|| align=right|0,027|| align=right|9,78|| align=right|5,228||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112623)||2002 PB71|| align=right|14,7|| align=right|3,107|| align=right|0,247|| align=right|13,75|| align=right|5,475||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112624)||2002 PM73|| align=right|16,4|| align=right|2,645|| align=right|0,172|| align=right|14,23|| align=right|4,300||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112625)||2002 PO73|| align=right|16,1|| align=right|2,587|| align=right|0,131|| align=right|9,05|| align=right|4,161||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112626)||2002 PV74|| align=right|14,1|| align=right|3,163|| align=right|0,135|| align=right|17,16|| align=right|5,624||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112627)||2002 PX75|| align=right|15,6|| align=right|2,617|| align=right|0,030|| align=right|3,31|| align=right|4,233||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112628)||2002 PF76|| align=right|15,6|| align=right|2,623|| align=right|0,039|| align=right|3,62|| align=right|4,249||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112629)||2002 PY76|| align=right|14,6|| align=right|3,162|| align=right|0,046|| align=right|12,82|| align=right|5,621||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112630)||2002 PA77|| align=right|14,8|| align=right|3,077|| align=right|0,035|| align=right|9,06|| align=right|5,396||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112631)||2002 PT77|| align=right|14,6|| align=right|2,890|| align=right|0,063|| align=right|12,77|| align=right|4,913||MBA||11. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112632)||2002 PM78|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,254|| align=right|3,60|| align=right|4,182||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112633)||2002 PR78|| align=right|16,3|| align=right|2,582|| align=right|0,049|| align=right|6,18|| align=right|4,148||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112634)||2002 PV78|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,124|| align=right|6,48|| align=right|4,135||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112635)||2002 PZ78|| align=right|15,6|| align=right|2,397|| align=right|0,099|| align=right|8,07|| align=right|3,710||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112636)||2002 PJ79|| align=right|16,4|| align=right|2,408|| align=right|0,118|| align=right|6,71|| align=right|3,736||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112637)||2002 PK80|| align=right|14,7|| align=right|2,634|| align=right|0,104|| align=right|13,94|| align=right|4,275||MBA||6. srpna 2002||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(112638)||2002 PQ81|| align=right|15,7|| align=right|2,417|| align=right|0,118|| align=right|6,40|| align=right|3,757||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112639)||2002 PT81|| align=right|15,8|| align=right|2,452|| align=right|0,197|| align=right|2,49|| align=right|3,839||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112640)||2002 PW81|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,209|| align=right|2,03|| align=right|3,639||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112641)||2002 PC82|| align=right|15,8|| align=right|2,435|| align=right|0,219|| align=right|2,07|| align=right|3,798||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112642)||2002 PE82|| align=right|15,2|| align=right|2,594|| align=right|0,153|| align=right|12,45|| align=right|4,177||MBA||9. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112643)||2002 PP82|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,180|| align=right|5,60|| align=right|4,105||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112644)||2002 PV82|| align=right|17,0|| align=right|2,400|| align=right|0,198|| align=right|2,26|| align=right|3,718||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112645)||2002 PX82|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,194|| align=right|7,94|| align=right|3,440||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112646)||2002 PJ83|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,200|| align=right|2,55|| align=right|3,756||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112647)||2002 PQ83|| align=right|14,6|| align=right|2,895|| align=right|0,103|| align=right|2,58|| align=right|4,925||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112648)||2002 PR83|| align=right|16,4|| align=right|2,384|| align=right|0,225|| align=right|3,27|| align=right|3,680||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112649)||2002 PA84|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,136|| align=right|8,23|| align=right|4,245||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112650)||2002 PF84|| align=right|14,8|| align=right|2,674|| align=right|0,125|| align=right|13,35|| align=right|4,372||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112651)||2002 PK84|| align=right|14,1|| align=right|3,197|| align=right|0,195|| align=right|8,50|| align=right|5,716||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112652)||2002 PB85|| align=right|15,6|| align=right|2,558|| align=right|0,248|| align=right|4,84|| align=right|4,091||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112653)||2002 PN85|| align=right|14,6|| align=right|2,991|| align=right|0,071|| align=right|10,39|| align=right|5,172||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112654)||2002 PP85|| align=right|16,4|| align=right|2,471|| align=right|0,207|| align=right|3,18|| align=right|3,883||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112655)||2002 PT85|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,193|| align=right|0,65|| align=right|3,654||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112656)||2002 PM86|| align=right|15,7|| align=right|2,699|| align=right|0,086|| align=right|5,54|| align=right|4,432||MBA||12. srpna 2002||Pla D'Arguines||R. Ferrand
|-
|(112657)||2002 PO86|| align=right|16,3|| align=right|2,414|| align=right|0,193|| align=right|1,92|| align=right|3,749||MBA||13. srpna 2002||El Centro||W. K. Y. Yeung
|-
|(112658)||2002 PQ86|| align=right|15,8|| align=right|2,462|| align=right|0,197|| align=right|2,91|| align=right|3,862||MBA||13. srpna 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(112659)||2002 PS86|| align=right|16,4|| align=right|2,615|| align=right|0,156|| align=right|11,66|| align=right|4,227||MBA||13. srpna 2002||Tenagra||Tenagra
|-
|(112660)||2002 PX86|| align=right|14,2|| align=right|3,135|| align=right|0,216|| align=right|11,47|| align=right|5,551||MBA||14. srpna 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(112661)||2002 PR87|| align=right|16,5|| align=right|2,285|| align=right|0,333|| align=right|8,76|| align=right|3,454||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112662)||2002 PE88|| align=right|16,5|| align=right|2,402|| align=right|0,185|| align=right|2,30|| align=right|3,721||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112663)||2002 PK88|| align=right|15,1|| align=right|2,909|| align=right|0,089|| align=right|1,48|| align=right|4,962||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112664)||2002 PN89|| align=right|15,9|| align=right|2,627|| align=right|0,166|| align=right|12,05|| align=right|4,257||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112665)||2002 PY89|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,236|| align=right|14,74|| align=right|4,258||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112666)||2002 PK91|| align=right|15,6|| align=right|2,413|| align=right|0,274|| align=right|11,29|| align=right|3,748||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112667)||2002 PR91|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,103|| align=right|4,50|| align=right|3,756||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112668)||2002 PH92|| align=right|14,8|| align=right|2,625|| align=right|0,036|| align=right|22,73|| align=right|4,253||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112669)||2002 PM92|| align=right|14,5|| align=right|3,075|| align=right|0,110|| align=right|17,10|| align=right|5,392||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112670)||2002 PT93|| align=right|16,9|| align=right|2,339|| align=right|0,232|| align=right|2,55|| align=right|3,575||MBA||11. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112671)||2002 PV94|| align=right|15,9|| align=right|2,532|| align=right|0,066|| align=right|7,83|| align=right|4,029||MBA||12. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112672)||2002 PW94|| align=right|14,8|| align=right|3,184|| align=right|0,142|| align=right|6,13|| align=right|5,681||MBA||12. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112673)||2002 PA95|| align=right|15,9|| align=right|2,378|| align=right|0,128|| align=right|7,32|| align=right|3,667||MBA||12. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112674)||2002 PJ95|| align=right|16,8|| align=right|2,267|| align=right|0,182|| align=right|11,23|| align=right|3,414||MBA||13. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112675)||2002 PK95|| align=right|15,2|| align=right|2,705|| align=right|0,214|| align=right|3,21|| align=right|4,447||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112676)||2002 PQ95|| align=right|15,3|| align=right|2,516|| align=right|0,033|| align=right|11,21|| align=right|3,989||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112677)||2002 PW95|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,122|| align=right|7,92|| align=right|3,614||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112678)||2002 PD96|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,064|| align=right|4,35|| align=right|4,661||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112679)||2002 PL96|| align=right|16,4|| align=right|2,667|| align=right|0,219|| align=right|3,03|| align=right|4,355||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112680)||2002 PS96|| align=right|16,9|| align=right|2,354|| align=right|0,202|| align=right|3,39|| align=right|3,612||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112681)||2002 PX96|| align=right|14,8|| align=right|3,084|| align=right|0,162|| align=right|6,49|| align=right|5,415||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112682)||2002 PX97|| align=right|15,5|| align=right|2,455|| align=right|0,120|| align=right|7,08|| align=right|3,847||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112683)||2002 PG98|| align=right|16,4|| align=right|2,127|| align=right|0,123|| align=right|5,65|| align=right|3,102||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112684)||2002 PX98|| align=right|15,1|| align=right|2,928|| align=right|0,138|| align=right|2,98|| align=right|5,008||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112685)||2002 PY98|| align=right|16,3|| align=right|2,411|| align=right|0,126|| align=right|6,39|| align=right|3,744||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112686)||2002 PD99|| align=right|16,2|| align=right|2,529|| align=right|0,137|| align=right|5,58|| align=right|4,020||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112687)||2002 PF99|| align=right|16,3|| align=right|2,445|| align=right|0,111|| align=right|5,35|| align=right|3,821||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112688)||2002 PH99|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,173|| align=right|3,91|| align=right|3,574||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112689)||2002 PR99|| align=right|15,4|| align=right|2,452|| align=right|0,084|| align=right|6,33|| align=right|3,839||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112690)||2002 PB100|| align=right|13,9|| align=right|3,242|| align=right|0,128|| align=right|11,59|| align=right|5,837||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112691)||2002 PN100|| align=right|15,1|| align=right|2,712|| align=right|0,199|| align=right|10,26|| align=right|4,466||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112692)||2002 PB101|| align=right|16,9|| align=right|2,325|| align=right|0,144|| align=right|3,25|| align=right|3,544||MBA||11. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112693)||2002 PF101|| align=right|16,4|| align=right|2,232|| align=right|0,092|| align=right|8,54|| align=right|3,335||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112694)||2002 PO101|| align=right|14,1|| align=right|3,959|| align=right|0,285|| align=right|11,26|| align=right|7,877||HLD||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112695)||2002 PY101|| align=right|15,7|| align=right|2,729|| align=right|0,068|| align=right|9,29|| align=right|4,507||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112696)||2002 PJ102|| align=right|16,6|| align=right|2,376|| align=right|0,100|| align=right|5,94|| align=right|3,662||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112697)||2002 PC103|| align=right|16,1|| align=right|2,316|| align=right|0,278|| align=right|4,46|| align=right|3,525||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112698)||2002 PP103|| align=right|14,7|| align=right|3,071|| align=right|0,088|| align=right|9,07|| align=right|5,380||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112699)||2002 PH104|| align=right|14,6|| align=right|3,100|| align=right|0,012|| align=right|9,06|| align=right|5,457||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112700)||2002 PY104|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,182|| align=right|8,74|| align=right|3,795||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112701)||2002 PX105|| align=right|15,2|| align=right|2,972|| align=right|0,062|| align=right|10,08|| align=right|5,124||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112702)||2002 PJ106|| align=right|17,5|| align=right|2,276|| align=right|0,102|| align=right|6,21|| align=right|3,434||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112703)||2002 PS106|| align=right|14,7|| align=right|3,137|| align=right|0,054|| align=right|9,02|| align=right|5,557||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112704)||2002 PZ106|| align=right|16,5|| align=right|2,439|| align=right|0,125|| align=right|7,18|| align=right|3,809||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112705)||2002 PX107|| align=right|16,7|| align=right|2,318|| align=right|0,220|| align=right|3,26|| align=right|3,527||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112706)||2002 PM108|| align=right|16,1|| align=right|2,311|| align=right|0,091|| align=right|4,43|| align=right|3,512||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112707)||2002 PD109|| align=right|15,2|| align=right|2,819|| align=right|0,069|| align=right|4,74|| align=right|4,733||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112708)||2002 PG109|| align=right|14,8|| align=right|3,046|| align=right|0,038|| align=right|9,73|| align=right|5,315||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112709)||2002 PW109|| align=right|17,1|| align=right|2,356|| align=right|0,121|| align=right|6,40|| align=right|3,616||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112710)||2002 PS110|| align=right|15,9|| align=right|2,536|| align=right|0,119|| align=right|4,17|| align=right|4,039||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112711)||2002 PT110|| align=right|14,5|| align=right|2,844|| align=right|0,037|| align=right|16,27|| align=right|4,794||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112712)||2002 PO111|| align=right|16,3|| align=right|2,196|| align=right|0,217|| align=right|5,01|| align=right|3,254||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112713)||2002 PU111|| align=right|15,8|| align=right|2,800|| align=right|0,247|| align=right|3,75|| align=right|4,684||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112714)||2002 PX111|| align=right|16,3|| align=right|2,663|| align=right|0,132|| align=right|3,74|| align=right|4,346||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112715)||2002 PW113|| align=right|15,2|| align=right|2,651|| align=right|0,045|| align=right|6,25|| align=right|4,316||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112716)||2002 PN115|| align=right|15,3|| align=right|2,580|| align=right|0,146|| align=right|6,18|| align=right|4,144||MBA||12. srpna 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(112717)||2002 PX115|| align=right|14,2|| align=right|3,032|| align=right|0,089|| align=right|10,76|| align=right|5,280||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112718)||2002 PK116|| align=right|16,1|| align=right|2,322|| align=right|0,169|| align=right|2,41|| align=right|3,538||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112719)||2002 PO116|| align=right|15,3|| align=right|2,795|| align=right|0,083|| align=right|10,86|| align=right|4,671||MBA||14. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112720)||2002 PY116|| align=right|14,3|| align=right|3,010|| align=right|0,063|| align=right|14,67|| align=right|5,221||MBA||14. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112721)||2002 PA118|| align=right|15,8|| align=right|2,386|| align=right|0,135|| align=right|5,37|| align=right|3,684||MBA||13. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112722)||2002 PB118|| align=right|15,0|| align=right|2,715|| align=right|0,035|| align=right|5,41|| align=right|4,472||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112723)||2002 PC119|| align=right|16,6|| align=right|2,353|| align=right|0,183|| align=right|2,88|| align=right|3,610||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112724)||2002 PE119|| align=right|15,0|| align=right|3,111|| align=right|0,108|| align=right|8,54|| align=right|5,487||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112725)||2002 PO119|| align=right|15,0|| align=right|3,031|| align=right|0,042|| align=right|3,36|| align=right|5,276||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112726)||2002 PN120|| align=right|14,6|| align=right|3,122|| align=right|0,145|| align=right|4,01|| align=right|5,516||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112727)||2002 PY120|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,063|| align=right|9,35|| align=right|5,495||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112728)||2002 PQ121|| align=right|14,4|| align=right|3,121|| align=right|0,139|| align=right|10,59|| align=right|5,514||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112729)||2002 PP122|| align=right|16,3|| align=right|2,586|| align=right|0,155|| align=right|2,72|| align=right|4,157||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112730)||2002 PU124|| align=right|15,0|| align=right|3,060|| align=right|0,096|| align=right|9,94|| align=right|5,352||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112731)||2002 PW125|| align=right|16,5|| align=right|2,399|| align=right|0,171|| align=right|2,22|| align=right|3,714||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112732)||2002 PH126|| align=right|14,9|| align=right|3,009|| align=right|0,167|| align=right|0,47|| align=right|5,218||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112733)||2002 PP126|| align=right|16,3|| align=right|2,331|| align=right|0,177|| align=right|7,16|| align=right|3,559||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112734)||2002 PX126|| align=right|16,2|| align=right|2,433|| align=right|0,198|| align=right|2,28|| align=right|3,794||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112735)||2002 PM127|| align=right|15,3|| align=right|2,812|| align=right|0,232|| align=right|7,79|| align=right|4,714||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112736)||2002 PX127|| align=right|16,1|| align=right|2,193|| align=right|0,116|| align=right|4,32|| align=right|3,246||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112737)||2002 PE128|| align=right|15,7|| align=right|2,647|| align=right|0,067|| align=right|2,53|| align=right|4,305||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112738)||2002 PK128|| align=right|15,7|| align=right|2,467|| align=right|0,122|| align=right|6,57|| align=right|3,874||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112739)||2002 PX128|| align=right|14,1|| align=right|3,152|| align=right|0,105|| align=right|10,45|| align=right|5,595||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112740)||2002 PA129|| align=right|13,7|| align=right|3,103|| align=right|0,091|| align=right|21,75|| align=right|5,465||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112741)||2002 PK129|| align=right|15,7|| align=right|2,760|| align=right|0,069|| align=right|1,20|| align=right|4,584||MBA||15. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(112742)||2002 PM130|| align=right|15,5|| align=right|2,735|| align=right|0,244|| align=right|9,50|| align=right|4,521||MBA||13. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112743)||2002 PR130|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,054|| align=right|8,48|| align=right|4,111||MBA||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(112744)||2002 PG132|| align=right|15,4|| align=right|2,406|| align=right|0,203|| align=right|0,59|| align=right|3,731||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112745)||2002 PK132|| align=right|14,4|| align=right|2,969|| align=right|0,165|| align=right|9,78|| align=right|5,115||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112746)||2002 PR132|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,166|| align=right|2,81|| align=right|3,692||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112747)||2002 PU132|| align=right|14,7|| align=right|3,177|| align=right|0,078|| align=right|10,08|| align=right|5,663||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112748)||2002 PV132|| align=right|14,6|| align=right|3,075|| align=right|0,132|| align=right|3,68|| align=right|5,392||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112749)||2002 PV133|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,015|| align=right|10,23|| align=right|5,441||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(112750)||2002 PV134|| align=right|16,3|| align=right|2,395|| align=right|0,195|| align=right|4,90|| align=right|3,707||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek